Cluss ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Cluss (1825–1905), US-amerikanischer Architekt deutscher Herkunft, Bruder von August Cluss
 Adolf Cluss (Agrarwissenschaftler) (1862–1930), deutscher Agrarchemiker und Brauwissenschaftler
 August Cluss (1832–1904), deutscher Industrieller, Gründer der Brauerei Cluss in Heilbronn 
 Robert Cluss, US-amerikanischer Chemiker
sowie
 Cluss (Familie), deutsche Unternehmerfamilie

Cluss bezeichnet ferner
 Cluss (Brauerei), deutsche Brauerei

Siehe auch:
 Kluss
 Clus (Begriffsklärung)